Baofeng bezeichnet:

 Baofeng (宝丰县), Kreis in der chinesischen Provinz Henan
 Baofeng (Jing’an) (宝峰镇), Großgemeinde im Kreis Jing’an in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Baofeng (Pingluo) (宝丰镇), Großgemeinde im Kreis Pingluo in Ningxia, Volksrepublik China
 Baofeng (Yongchuan) (宝峰镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yongchuan von Chongqing, Volksrepublik China
 Baofeng (Zhushan) (宝丰镇), Großgemeinde im Kreis Zhushan in der chinesischen Provinz Hubei
 Baofeng (Yunlong) (宝丰乡), Gemeinde im Kreis Yunlong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Baofeng (Qiaokou) (宝丰街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Qiaokou von Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei
 Baofeng Hu (宝峰湖), See in China